Барбан се може односити на:

Барбан, насељено место и општина у Истри, Република Хрватска
Барбан, насељено место и општина у Републици Француској